Коротун Ігор Миколайович (1936—2020) — український географ, кандидат географічних наук, професор, член-кореспондент Української екологічної академії наук, почесний член Українського географічного товариства.
 Коротун Ірина Вадимівна — завідувачка кафедри архітектури та збереження об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений архітектор України.
 Коротун Максим Сергійович (* 1985) — український дзюдоїст, змагався в надлегкій вазі на літніх Олімпійських іграх 2008 року.
 Коротун Наталія Миколаївна — директорка Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, відзначена орденом княгині Ольги І ступеня
 Коротун Тимофій Іванович (1899—1924) — радянський діяч, голова виконавчого комітету Коростенської окружної ради. Член ВУЦВК.

Примітки